Beweging (natuurkunde)
 Elektrische verplaatsing
 Verplaatsing (psychologie)
 Waterverplaatsing